Stan na 27 października 2013

Ambasada RP w Republice Indii w Nowym Delhi
szef placówki: Tomasz Łukaszuk (ambasador)
Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Mumbaju
konsul generalny: Leszek Brenda

Konsulat Honorowy RP w Bangalore
 konsul honorowy: Abhishek Poddar (język konsula hindi, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Kalkucie
konsul honorowy: Mohan Goenka (język konsula hindi, angielski)

Instytut Polski w Nowym Delhi
dyrektor: Anna Tryc-Bromley

Ambasada RP w Republice Indonezji w Dżakarcie
szef placówki: Tadeusz Szumowski (ambasador) 
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Bandungu
konsul honorowy: Maria Jolanta Pawłowska-Budiman (język konsula polski, angielski, indonezyjski)

Konsulat RP w Denpasar
 konsul honorowy: Ida Bagus Surakusuma (język konsula angielski, indonezyjski)

Konsulat Honorowy RP w Medanie
konsul Honorowy: Dr. Jonner Napitupulu (język konsula indonezyjski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Surabaya
konsul honorowy: Soedomo Mergonoto (język konsula indonezyjski, chiński, angielski)

Ambasada RP w Iraku w Bagdadzie
szef placówki: Stanisław Wojciech Smoleń (chargé d’affaires a. i.)
Strona Oficjalna

Agencja Konsularna RP w Irbilu
 Konsul: Roman Chałaczkiewicz

Ambasada RP w Islamskiej Republice Iranu w Teheranie
szef placówki: Wojciech Unolt  (chargé d’affaires a. i.)
Strona Oficjalna

Ambasada RP w Irlandii w Dublinie
szef placówki: Ryszard Sarkowicz (ambasador)
Strona Oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie

Konsulat Honorowy RP w Cork
konsul honorowy: Michael Mulcahy (język konsula angielski)

Konsulat Honorowy RP w Limerick
konsul honorowy: Patrick O’Sullivan (język konsula angielski)

Ambasada RP w Reykjavíku
 szef placówki: Gerard Pokruszyński
Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Seltjarnarnes
 konsul honorowy: Fridrik Gunnarsson (język konsula islandzki, angielski, norweski), zm. 2 października 2019

Ambasada RP w Państwie Izrael w Tel Awiwie
szef placówki: Jacek Chodorowicz

Konsulat Generalny (Honorowy) RP w Jerozolimie
konsul honorowy: Zeev Baran (język konsula polski, hebrajski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Ejlacie
konsul honorowy: Henryk Pick (język konsula hebrajski, angielski, polski)

Konsulat Honorowy RP w Hajfie
konsul honorowy: Oded Feller (język konsula hebrajski, angielski)

Instytut Polski w Tel Awiwie
 dyrektor IP: Krzysztof Kopytko
Strona Oficjalna

Przypisy 

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych